Taiwanees voetbalelftal (mannen)
 Taiwanees voetbalelftal (vrouwen)